Уильям «Билл» Огастес Ларнед (; , Саммит, округ Юнион, Нью-Джерси — , Нью-Йорк) — американский теннисист, семикратный победитель Национального чемпионата США в мужском одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной США.

Общая информация 

Билл Ларнед родился в городке под названием Саммит, в штате Нью-Джерси, в имении своего отца, Уильяма Зеведея Ларнеда. Он был старшим ребенком в семье богатого адвоката и его супруги.

В 1890 году он поступил в Корнеллский университет, чтобы изучать там машиностроение. Впервые громко заявил о себе в первый год обучения, когда выиграл межвузовский чемпионат по теннису.

Многосторонне одаренный спортсмен, Ларнед был капитаном хоккейной команды святого Николаса в 1896-1897 годах, кроме того он был прекрасным наездником, игроком в гольф и стрелком.

В 1922 году Уильям Ларнед изобрел ракетку со стальным каркасом и основал компанию по её производству.

В качестве одного из «Большой Тройки Чемпионата США», Ларнед завоевывал титул на этих соревнованиях семь раз, так же как Ричард Сирс до него и Билл Тилден после.

Был введен в Международный зал теннисной славы в 1956 году.

Частная жизнь 

В 1898 году Ларнед принимал участие в испано-американской войне как один из «Мужественных всадников» Рузвельта. Во время службы на Кубе он заболел ревматизмом и в дальнейшем это имело для него трагические последствия. Из-за ревматоидного артрита и связанного с ним серьёзного ухудшения здоровья Уильям Ларнед был вынужден завершить свою теннисную карьеру в 1911 году, вскоре после победы на Кубке Дэвиса. Будучи частично парализован, Ларнед был не в состоянии заниматься тем, что он любил больше всего, и он впал в депрессию.

Вечером 15 декабря 1926 года, в личных апартаментах фешенебельного клуба на Манхеттене, 53-летний Уильям Ларнед совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из револьвера 45 калибра.

Выступления на турнирах Большого шлема

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде: 9 (7-2)

Победы (7)

Поражения (2)

Ссылки 
 
 
 Уильям Ларнед на сайте Международного зала теннисной славы

Родившиеся в Саммите (Нью-Джерси)
Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Застрелившиеся в США